Бужинская — фамилия; женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Бужинская, Вероника Станиславовна (1895—1983) — советская актриса кино.
 Бужинская, Екатерина Владимировна (род. 1979) — украинская певица. См. также